

Patronyme 
 Edgar Salli, footbaleur

Toponyme 
 Salli, ville d'Arménie
 Salli, ville d'Iran

Astronomie 
 (1715) Salli, astéroïde
 Famille de Salli